Эберлин — фамилия. Известные носители:

 Эберлин, Даниель (1647—1715) — немецкий композитор.
 
 Эберлин, Эли (Эльяху-Вольф; 1875 — ?) — французский публицист, журналист. Активный деятель сионистского движения.

См. также 
 Эберлинг